José Osvaldo Araújo ( Ipu  17 de março de 1894 -  Fortaleza  02 de setembro de 1975). Escritor e poeta brasileiro.

Obras
 " A Bica do Ipu" 
Primeiro Número de periódicos brasileiros

Referências
 Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. 16º volume. Rio de Janeiro. 1959.
MELO, Chico. Biografia de Osvaldo Araújo. Disponível em    .
Poetas do Ceará